Каскад ( — водоспад, від  — падіння):

 Каскад — імітація падіння як цирковий, акробатичний або кінематографічний трюк.
 Каскад — невеликий водоспад або водоспад, який можна представити як серію невеликих водоспадів — уступів.
 Каскад — мережа штучних водоспадів в садах і парках різних епох.
 Каскад — кілька гідроелектростанцій, розташованих одна за одною, на одній річці.
 Каскад в електроніці і радіотехніці — структурний елемент, функціонально завершена складова частина радіоприладу.
 Каскад  у біохімії — послідовність хімічних реакцій, коли продукт попередньої є субстратом наступної реакції.

Також 
 «Каскад» — обласний спортивно-екологічний клуб у м. Тернопіль.
 «Каскад» — організація зі спідвею у м. Рівне.
 Жимель-ле-Каскад — муніципалітет у Франції, у регіоні Лімузен, департамент Коррез.
 Каскад — округ адміністративно-територіального поділу Республіки Сейшелли.
 Каскод в радіотехніці — підсилювач змінного струму, виконаний за так званою «каскодною» схемою.
 Каскад — мікрорайон у м. Івано-Фраківськ